Mühlhauser Bach ist der Name von Fließgewässern:

 Mühlhauser Bach (Lauterach), rechter Zufluss der Lauterach bei Mühlhausen, Gemeinde Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mühlhauser Bach (Rötenbach), linker Zufluss des Rötenbachs (zum Herdenbach, zur Linzer Aach) bei Mühlhausen, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlhauser Bach, deutscher Name des Milevský potok, rechter Zufluss der Smutná nach Sepekov und wenig vor Hanov, Okres Písek (Bezirk Pisek), Jihočeský kraj (Südböhmische Region), Tschechien
 Mühlhauser Bach (Stehenbach) – Zufluss und Namensabschnitt des Stehenbachs im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Mühlhauser Bach (Stehenbach), linker Zufluss bei Mühlhausen, Ortsteil Mundeldingen, Gemeinde Oberstadion
 Mühlhauser Bach, Abschnittsname vom Zufluss des vorigen bis zu dem des Reutibachs an der Gemeindegrenze von Ober- zu Unterstadion
 Mühlhauser Bach (Twiste), linker Zufluss der Twiste (zur Diemel) nach Berndorf, Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Mühlhausen